O nome Nari foi usado para dar nome a dois ciclones tropicais no Oceano Pacífico noroeste. Nari é um nome dado pela Coreia do Sul, que significa lírio em língua coreana.

 Tufão Nari (2001) - tufão com intensidade equivalente a um furacão de categoria 3 que atingiu o Taiwan e a China, causando pelo menos 92 fatalidades.
 Tufão Nari (2007) - tufão com intensidade equivalente a um furacão de categoria 4 que afetou Okinawa, Japão e atingiu diretamente a Coreia do Sul, causando pelo menos 13 fatalidades.

Desambiguação